Оливье́ Дема́н (; ) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в небольшом клубе «Кнокке», после чего в семилетнем возрасте перебрался в «Серкль Брюгге». С 2010 по 2014 он выступал за детские команды «Брюгге», после чего вновь вернулся в «Серкль» с которым подписал свой первый профессиональный контракт. Дебютировал в чемпионате Бельгии 10 марта 2019 года в матче с льежским «Стандардом». Деман начал встречу на скамейке запасных и на 88-й минуте вышел на поле, заменив Адаму Траоре.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Серкль Брюгге»